Восточный — поселок в  Екатериновском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Кипецкое муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии менее 2 километров на восток от районного центра поселка  Екатериновка.

История
Официальная дата основания 1963 год.

Население 
Постоянное население составило 214 человек (русские 81%) в 2002 году, 212 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Екатериновского района